The Smugglers puede hacer referencia a:

 The Smugglers, película de 1916; 
 The Smugglers, película de 1947; 
 The Smugglers, banda de música; o
 The Smugglers, serial de Doctor Who.